Grobecker ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Grobecker (1827–1908), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran)
 Claus Grobecker (1935–2018), deutscher Politiker (SPD)
 Ewald Grobecker (1828–1897), deutscher Theaterschauspieler
 Kurt Grobecker (1936–2020), deutscher Journalist, Hörfunkmoderator, Autor und Hamburg-Chronist
 Pauline Grobecker († 1896), deutsche Theaterschauspielerin 
 Philipp Grobecker (1815–1883), deutscher Theaterschauspieler
 Wilhelmine Grobecker (1819–1848), deutsche Theaterschauspielerin